Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir de la 123 demi-brigade de première formation.

Création et différentes dénominations 
 1793 : création de la  de bataille, à partir du  du  d’infanterie, amalgamé avec le  de volontaires de la Vienne et le  de volontaires de la Somme.
 1796 : versée dans la  d’infanterie de ligne
 1810 : création du  d’infanterie de ligne à partir du  d’infanterie (partie de la Brigade hollandaise en Espagne) et du  du  d’infanterie, du Royaume de Hollande, lors de l'annexion de celui-ci.
 1813 : incorporation des restes du  d’infanterie de ligne
 1814 : dissolution
 1914 : À la mobilisation, il met sur pied son régiment de réserve, le  d’infanterie

Colonels/chef-de-brigade 
 1793 : chef-de-brigade Petit
 1810 : colonel Chritian-Louis von Pfaffenrath
 1811 : colonel Antoine Avisard (*)
 1813 : colonel Nicolas-Noel Gueurel

 1893 : colonel Charles Eugène Le Joindre
 1920-1921: Colonel Pinoteau
 1940 : Lieutenant-Colonel Belascain
  : Commandant D'Olce
  : Commandant Coudrin

Historique des garnisons, combats et bataille du  RI de ligne

Révolution et Empire 
 1794 : Fleurus, Ourthe et La Roer
 1795 : Blocus de Mayence

 1812 : Polotsk, Tchachniki et Berezina
 1813 : Wittenberg, Wessel et Lützen. Le , de recrutement hollandais, capturé par les Russes et Prussiens au siège de Stettin, passe dans la Légion d'Orange et se joint à l'armée de la Coalition.

De 1815 à 1848

Second Empire 
 1870-1871 : Siège de Paris

De 1871 à 1914 

 Garnison à La Rochelle

Première Guerre mondiale 

Casernement : La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré, il fait partie de la  Brigade d'Infanterie,  Division d'Infanterie,  Corps d’Armée. Il est avec le  Régiment d'Infanterie .

1914 
 Le  : arrivée en train à Barisey-la-Côte (54)
 Jusqu'au  : marche à l'est jusqu'à Pierreville (54), au sud de Nancy
 Jusqu'au  : marche au nord-ouest jusqu'à Manonville
 Le  : réembarquement à la gare de Sorcy-Saint-Martin, arrivée le lendemain à Fourmies ; départ vers la Belgique
 Le  : Bataille de Charleroi, le régiment se replie jusqu'à La Bouteille puis Origny-Sainte-Benoite sans vraiment participer aux combats
 Le  : Bataille de Guise ; premières confrontations sur les rives de l'Oise qui font plus de dix morts dans le régiment, ordre de repli le 31
 Le  : Bataille de la Marne : une marche forcée sur près de   amène en cinq jours le régiment près de Villiers-Saint-Georges, Montceaux-lès-Provins.
 De septembre à décembre : Course à la mer -  Armée à Reims: Corbény, Craonne, la Ville-aux-Bois, Plateau de Vauclerc.

1915 
 Plateau de Vauclerc

1916 
 Bataille de Verdun - (3 au ) Bois de la Caillette, Douaumont et Vaux, Thiaumont.

1917 
 Chemin des dames (plateau des Casemates, 5-).

1918 
 Oise : Noyon, Mont-Renaud (25-).
 Aisne : Missy-aux-Bois ().
 Oise : L'Ingon (29-), Voyennes (4-), Cote 120.
 Alsace : Hermann-Stellung.

Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale 
 1940 : fait partie de la  division d'infanterie dans la  Armée du général Bourret, avec le  RI, le  de marche de volontaires étrangers, le  d'artillerie divisionnaire, le 214régiment d'artillerie lourde divisionnaire, le Groupe de Reconnaissance Divisionnaire. Du XII corps d'armée du général Dentz. Région Militaire, Centre Mobilisateur d'infanterie, CMI 181 Bordeaux formé le . Dirigé par le commandant Loustaunau-Lacau.

De 1945 à nos jours

Inscriptions portées sur le drapeau du régiment 

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes:

(*) Bataille portée au drapeau du régiment.

Décorations 

Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918  avec cinq citations (deux citations à l'ordre du corps d'armée, trois citations à l'ordre de l'armée)

La Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire décernée le .

le  le  a le droit du port de la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire.

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Uniformes d’Ancien Régime

Uniformes sous la Révolution et le Premier Empire

Personnages célèbres ayant servi au  RI 
Eric d'Alançon

Sources et bibliographie 
 Maurice Vincent, Carnets d'un poilu girondin, Ysec, 2003. André Dufilho : Mon lieutenant, un blessé vous demande. Collection "Mémoires de France" Les Dossiers de l'Aquitaine.
 Bibliographie fournie par le musée du château de Vincennes.
 À partir du Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française (Général Andolenko - Eurimprim 1969).
le  R.I

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française
 Formation des 3 armées de Paris en 1870

Liens externes 
 French Infantry Regiments and the Colonels who Led Them: 1791 to 1815

Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918
Unité d'infanterie française dissoute